Cantón Santa Ana es un topónimo que puede referirse a:

 Santa Ana, cantón costarricense de la provincia de San José.
 Santa Ana, cantón ecuatoriano de la provincia de Manabí.
 Cantón de Santa Ana, vía pública de la ciudad española de Vitoria.